Барто́ — фамилия.

Известные носители 

 Барто, Агния Львовна (1901—1981) — русская советская поэтесса, мастер поэзии для детей.
 Барто, Джон-Дэвид (; род. 1944) — американский космонавт-астрофизик.
 Барто, Екатерина Юлиановна (род. 1960) — автор синхронного перевода дубляжа.
 Барто, Лидия Ричардовна (более известна как Нелидова; 1863—1929) — русская артистка балета и педагог; автор теоретических работ о балете.
 Барто, Павел Николаевич (1904—1986) — советский поэт, песенник, муж Агнии Барто.
 Барто, Ростислав Николаевич (1902—1974) — советский художник.
 Барто, Цимон (род. 1963) — американский пианист и дирижёр.
 Ньютон Барто, Эмили (1896—1968) — американская художница-иллюстратор, писательница, дизайнер.

Другое 
 Барто (группа) — российская электроклэш-группа.
 (2279) Барто — астероид.